El término potrero puede referirse, en esta enciclopedia:

 a un potrero, un espacio de terreno donde pasta el ganado;
 a un potrero, tipo de meseta larga;
 a un potrero, espacio de tierra utilizado como cancha de fútbol;
 a un potrero, extensión de tierra sin edificación pero con dueño;
 al Embalse Potrero de los Funes, espejo de agua artificial en la provincia de San Luis, Argentina;
 a El Potrero, localidad del departamento Andalgalá, Provincia de Catamarca, Argentina;
 a Monte Potrero, localidad del departamento Paclín, Provincia de Catamarca, Argentina;
 a Potrero de Garay, localidad de la Provincia de Córdoba, Argentina;
 a El Potrero, localidad de la Provincia de Salta, Argentina;
 a Potrero de los Funes, localidad de la Provincia de San Luis, Argentina;
 a Potrero de San Rafael, localidad de Chile;
 a Potrero, localidad en los Estados Unidos;
 a Potrero, estación del metro de la Ciudad de México;
 a Torres de Potrero, una colonia al sur de la ciudad de México;
 a El Potrero, localidad de la Provincia de Coclé, Panamá;
 a El Potrero, localidad de la Provincia de Veraguas, Panamá;
 al Potrero de los Sánchez, rancho a 60 kilómetros de la ciudad de Culiacán, Sinaloa;
 a Potrero Grande, un barrio de la ciudad de Cali (Colombia), ubicado en la Comuna 21.